8-Ball – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 8-Ball – personaggio dei videogiochi Grand Theft Auto
 8-Ball – gruppo musicale rock giapponese
 8-Ball – ring name di uno degli Harris Brothers, wrestler statunitensi [button]